Inno nazionale del Nepal del 1962 o Srīmān gambhīr
 Inno nazionale del Nepal del 2007 o Sayaun thunga phulka